Riemer:
 Friedrich Wilhelm Riemer
 Otto Riemer
 Stroma (niem. Riemer Koppe)